Amigdala (griechisch-lateinisch für „Mandel“) steht für

 Wilhelm von Mandelée
 (Frucht vom) Mandelbaum